Cette page contient les pages d'homonymie de Allard, Alard, Allart et Allar.

Origine du nom

Prénom 
Allard est l'une des nombreuses formes du prénom masculin . Ces prénoms sont fêtés le 2 janvier.

Personnalités portant ce prénom

Personnalités désignées par ce nom 
 Alard Le Preud'homme
 Alard de Cambrai
 Alard II de Château-Gontier
 Alard, dit le Sénéchal
 Alard, premier abbé de l'Abbaye Saint-Sauveur d'Anchin de 1079 à 1087
 Alard, évêque de Cambrai entre 1175 et 1178
 Alard, actif autour de 1760, collaborateur de l'Encyclopédie pour les parties de physique expérimentale

Patronyme 

Allard est plus souvent un patronyme.

Sous la forme Alard 

 Benjamin Alard (1985-), organiste et claveciniste français ;
 Charles Alard l'aîné, entrepreneur de spectacles ;
 Guy Alard, joueur français de rugby à XIII ;
 Jean-Delphin Alard (1815-1888), violoniste français ;
 Jules Alard (1866-1938), architecte français ;
 Nelly Alard (1960-), actrice, scénariste et romancière française ;
 Pierre Alard (1745-1826), homme politique ;
 Pierre Alard (1937-2019), athlète français ;
 Véronique Alard, nom de fille de Véronique Grandrieux (1952-), athlète française.

Sous la forme Allard 

 Alain Allard (1945-2017), militant du Front de libération du Québec ;
 Alexandre Allard (1968-), entrepreneur français ;
 Anaïs Rousseau-Allard (1904-1971), professeur et administratrice canadienne ;
 Antoine Allard (1907-1981), peintre et philanthrope belge ;
 Armand Allard (1904-1962), créateur du fuseau en 1930 à Megève et fondateur de la maison AAllard ;
 Carole-Marie Allard (1949-), femme politique canadienne ;
 Caroline Allard (1971-), romancière québécoise ;
 Célestin Allard-Cambray (1869-1910), peintre français ;
 Charles Allard (1860-1921), graveur et peintre belge ; 
 Christian Allard (1964-), député indépendantiste écossais de nationalité française ; 
 Claude Allard (16?-1672), prêtre et écrivain français ;
 Émile Allard (1883-1950), ingénieur belge et pionnier de l'aviation ;
 Émilien Allard (1915-1977), musicien québécois ;
 Ernest Allard (1849-1898), architecte belge ;
 Ernest Allard (1840-1878), député belge ;
 Eudore Allard (1915-2001), homme politique canadien ;
 Félix Allard (1897-1974), juge canadien ;
 Fernand Allard l'Olivier (1883-1933), peintre belge ;
 Francine Allard (1949-), femme de lettres canadienne ;
 Fred Allard (1968-), artiste contemporain français ;
 Frédéric Allard (1997-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Gaston Allard (1838-1918), botaniste français créateur de l'arboretum d'Angers ;
 Gustave Camille Allard, (1832-1864), médecin et explorateur français ;
 Georges-Joseph Allard, sculpteur français ;
 Guy Allard (1635-1716), historien, généalogiste, avocat dauphinois ;
  ;
 Henri Julien Allard (1803-1882), industriel et député belge ;
 Henri Marie Joseph Allard (1894-1969), chef d'entreprise français ;
 Isabelle Allard (1944-), créatrice de mode française ;
  ;
 James Allard (1890-1974), architecte belge ;
  ;
 Jean-Baptiste Allard (1904-1984), policier et résistant français ;
 Jean-Baptiste d’Allard (-1848), gentilhomme forézien ayant laissé à Montbrison de nombreux lieux à son nom ;
  ;
 Jean-Philippe Allard (1957-), producteur et éditeur musical français ;
 Jean-Victor Allard (1913-1996), militaire canadien ;
  ;
 Joseph-Théophile Allard (1842-1912), prêtre canadien ;
 Josse Allard (1868-1931), banquier et homme d’affaires belge ;
 Julien Ernest Allard (1912-1999), homme politique belge ;
 Karl Allard (1976-), pilote automobile québécois ;
 Lactance Allard (1779-1844), avocat et homme politique belge ;
 Louis Allard (1852-1940), tromboniste français, professeur au CNSMDP ;
 Louis-Jules Allard (1859-1945), avocat et un homme politique québécois ;
 Lucille Roybal-Allard (1941-), femme politique américaine ;
 Marcel Allard (1884-1966), général français ;
 Marcellin Allard (v. 1550-v. 1618), homme de lettres français ;
 Marie Allard (1742-1802), danseuse française ;
  ;
 Michel Allard (1949-), géographe, chercheur et professeur québécois ;
 Olivier Allard (1910-1981), collectionneur d'art et promoteur immobilier belge ;
  ;
 Philippe Joseph Allard (1805-1877), banquier et homme d'affaires belge ;
  ;
 Robert Allard (1893-1989), acteur français ;
 Shawn Allard (1975-), joueur de hockey canadien ;
 Sydney Allard (1910-1966), champion automobile anglais et fondateur de la marque Allard Motor Company ;
 Tracy Allard (1971-), femme politique canadienne ;
 Victor Allard (1840-1912), banquier et homme politique belge ;
 Wayne Allard (1943-), homme politique américain.

Sous la forme Allart 

 Alexis Allart (1986-), footballeur français ;
 Constant Allart (1796-1861), homme politique français et député de la Somme ;
 Germain Allart (1610-1685), évêque et récollet français ;
 Hortense Allart (1801-1879), romancière et essayiste féministe française ;
 Jean-François Allart (1712-1775), religieux catholique français ;
 Théodore Germain Allart (1617-1685), évêque de Vence ;
 Thomas Allart (1967-), dessinateur français de bande dessinée.

Sous la forme Allar 

 André-Joseph Allar (1880-1926), sculpteur ;
 Gaudensi Allar (1841-1904), frère du précédent, architecte ;
 Marguerite Allar (1899-1974), petite fille du précédent, peintre et professeur de dessin et d'histoire de l'art.

Autres formes 

Des variantes flamandes existent dans le Nord, Pas-de-Calais et en Belgique : Allaer, Allaerd et Allaert, tel Alphonse Allaert (Belge).

Il est également à rapprocher du prénom et nom de famille Éléhard, Eléard, Eléard, Esléard ou Héléard, encore porté en Normandie notamment.

Toponymie et hydronymie 

 et 
  ;

 Allardville, village du Nouveau-Brunswick ;

 Allard, hameau de la municipalité de Nouvelle en Gaspésie ;
 Rivière Allard, affluent du lac Matagami (bassin hydrographique de la baie James via la rivière Nottaway), coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Lac Allard, plan d'eau de la municipalité de Belleterre, dans la MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;

 Alard, quartier de Téhéran, qui était le nom d'un village avant d'être absorbé par la métropole.

Autre usage du nom 
 Allar, une langue parlée dans le sud de l'Inde
 Allard, une marque d'automobiles

Notes et références 

Homonymie de patronyme